Odel steht für:
 einen regionalen, besonders mittelbairischen Ausdruck für Jauche, einen Wirtschaftsdünger aus Urin und Kot, siehe auch Odelgrube
 ein unveräußerliches Familienvermögen aus Grundbesitz, siehe Odal

Siehe auch:
 Odell